Filipijnse bonte waaierstaart
 Maleise bonte waaierstaart